Розлуцький Ігор Васильович (1991-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лесь Новіна-Розлуцький — театральний і громадський діяч, актор, режисер, керівник трупи, композитор, письменник, літописець Українських січових стрільців, підхорунжий УСС.